El término Amañecida puede hacer referencia a:

 Amañecida (Brión), aldea española de la parroquia de Luaña, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 Amañecida (Santiago de Compostela), aldea española de la parroquia de Laraño, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.